Into You (album)
 Into You (singel Fabolousa)
 Into You (singel Ariany Grande)